

Зелена Дубрава — село, Борисовський район, Мінська область
 Зелена Дубрава — село, Ошмянський район, Гродненська область

Зелена Дубрава — селище, Каменський район, Алтайський край
 Зелена Дубрава — селище, Родинський район, Алтайський край
 Зелена Дубрава — селище, Рубцовський район, Алтайський край